Казахстан исторически является животноводческой страной. Животноводство было основой быта казахов, важнейшей стороной жизни кочевого народа. Животноводство удовлетворяло потребность кочевника в пище (мясо, молоко и молочные продукты), одежде (кожа, шерсть), жилище (кошма для юрт, войлок и др.).

Развитию пастбищного животноводства способствовало наличие обширных пастбищных угодий (в конце XIX века под естественными пастбищами было занято 182 млн га земель). Разводили в основном овец, лошадей, верблюдов и крупный рогатый скот. По данным экспедиции по выявлению численности поголовья скота, проведённой в начале XIX века в Центральном Казахстане, в структуре поголовья стада резко преобладала доля овец (см. табл. 1). К началу XX века увеличилась доля крупного рогатого скота и лошадей. С появлением переселенцев из России в XIX—XX веках возникла новая отрасль животноводства — свиноводство.

На различия в видовом составе стада в разных районах Казахстана влияли климатические условия, наличие водных ресурсов, особенности почвенно-растительного покрова. Так, в пустынных и полупустынных районах главной отраслью животноводства было овцеводство и верблюдоводство; в районах, богатых пастбищами, разводили крупный рогатый скот. В 1916 году поголовье скота составляло (в млн. гол.): овец и коз — 18,4; лошадей — 4,3; верблюдов — 733 тыс. гол.; крупного рогатого скота — 5 млн гол. Во время гражданской войны (1918—1921) поголовье скота по сравнению с 1916 годом уменьшилось в 3 раза. С 1923 по 1929 год численность поголовья скота восстановилась до уровня 1916 года. В результате бездарной политики большевиков, допущенных в период коллективизации сельского хозяйства (1930—1933), поголовье скота уменьшилось более чем в 10 раз.

После окончания Великой Отечественной войны поголовье скота постепенно увеличивалось. Во второй половине 1950-х годов структура поголовья стада изменилась в сторону увеличения доли скотоводства и свиноводства, то есть тех отраслей животноводства, которые в качестве кормовой базы имели корма, выращенные на пашне. Создавались крупные специализированные племенные и откормочные хозяйства. В научно-исследовательских институтах, племенных хозяйствах велась работа по выведению высокопродуктивных пород скота. В результате проведённых мероприятий увеличилось поголовье стада, повысилась их продуктивность.

В 1990-е годы, сопровождавшиеся социально-экономическим кризисом, поголовье скота (см. табл. 2) и, следовательно, объемы производства животноводческой продукции значительно снизились. В 1990—2000 годы поголовье крупного рогатого скота уменьшилось в 2,4, овец в 3,7, лошадей в 1,7, верблюдов в 1,5 раз; производство мяса на душу населения снизилось с 75 до 40 кг, молока и молочных продуктов с 311 до 208 кг. Начиная с 2000 года, в сельском хозяйстве наметились позитивные тенденции. Главными итогами начальных этапов реформ в сельском хозяйстве явились: ликвидация государственной монополии на землю, реформирование колхозов, разгосударствление и приватизация государственных сельскохозяйственных предприятий, создание новых форм хозяйствования. В 2004 году поголовье скота по сравнению с 1999—2000 увеличилось: крупного рогатого скота на 24—22,7 %, в том числе коров на 16—15,4 %, овец на 16 %, лошадей на 5,4—7,2 %, верблюдов на 18—17,6 %. В середине 2000-х годов основная часть производителей сельскохозяйственной продукции была представлена частными хозяйствами: крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами населения и так далее. Так, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике на 2002 год, на долю личных хозяйств приходится более 80 % всего поголовья крупного рогатого скота, более 80 % овец и коз, почти 90 % свиней, половина птицы; около 90 % всего производимого в стране мяса и молока, около 80 % шерсти, более 40 % яиц.

На 1 января 2020 года Комстат зафиксировал в республике 19 млн овец и коз. Правда, в течение года численность мелкого рогатого скота значительно варьирует. В пик животноводческого сезона — в июне, — и в 2019 году, и годом ранее она превышала 25 млн голов.

С 2012 года численность голов КРС и мелкого рогатого скота растет. В частности, численность крупного рогатого скота в республике в 2019 году выросла на 4% до 7,4 млн голов. В 2012 году этот показатель составлял 5, 7 млн голов — то есть за 8 лет прирост составил 30%. Численность коз и овец в стране за это время выросла на 8,5%, а в 2019 году — на 1%.

Примечания

Литература